|-
| (4501) Эврипил (Eurypylos) ||  || 4 февраля 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (4502) Элизабетэнн (Elizabethann) || 1989 KG || 29 мая 1989 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (4503) Клеобул (Cleobulus) || 1989 WM || 28 ноября 1989 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4504) Дженкинсон (Jenkinson) || 1989 YO || 21 декабря 1989 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (4505) Окамура (Okamura) ||  || 20 февраля 1990 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (4506) Хендри (Hendrie) || 1990 FJ || 24 марта 1990 || Stakenbridge || Брайан Мэннинг
|-
| (4507) Питерколлинз (Petercollins) || 1990 FV || 19 марта 1990 || Фудзиэда || Х. Сиодзава, М. Кидзава
|-
| (4508) Такацуки (Takatsuki) ||  || 27 марта 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (4509) Горбацкий (Gorbatskij) || A917 SG || 23 сентября 1917 || Крым (Симеиз) || С. И. Белявский
|-
| (4510) Shawna || 1930 XK || 13 декабря 1930 || Флагстафф || Клайд Томбо
|-
| (4511) Рембрандт (Rembrandt) ||  || 28 сентября 1935 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
| (4512) Синухе (Sinuhe) || 1939 BM || 20 января 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
| (4513) Лувр (Louvre) ||  || 30 августа 1971 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (4514) Вилен (Vilen) || 1972 HX || 19 апреля 1972 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (4515) Хренников (Khrennikov) ||  || 28 сентября 1973 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4516) Пуговкин (Pugovkin) ||  || 28 сентября 1973 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4517) Ральфхарви (Ralpharvey) || 1975 SV || 30 сентября 1975 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (4518) Райкин (Raikin) ||  || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4519) Воронеж (Voronezh) ||  || 18 декабря 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4520) Довженко (Dovzhenko) ||  || 22 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4521) Акимов (Akimov) ||  || 29 марта 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4522) Бритастра (Britastra) || 1980 BM || 22 января 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4523) MIT ||  || 28 февраля 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4524) Барклайдетолли (Barklajdetolli) ||  || 8 сентября 1981 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (4525) Джонбауэр (Johnbauer) ||  || 15 мая 1982 || Паломар || Элеанор Хелин,  Юджин Шумейкер,  P. D. Más Wild
|-
| (4526) Конко (Konko) ||  || 22 мая 1982 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (4527) Шёнберг (Schoenberg) || 1982 OK || 24 июля 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4528) Берг (Berg) || 1983 PP || 13 августа 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4529) Веберн (Webern) || 1984 ED || 1 марта 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4530) Smoluchowski || 1984 EP || 1 марта 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4531) Asaro || 1985 FC || 20 марта 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4532) Копленд (Copland) ||  || 15 апреля 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4533) Орт (Orth) || 1986 EL || 7 марта 1986 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4534) Римский-Корсаков (Rimskij-Korsakov) ||  || 6 августа 1986 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4535) Адамкаролла (Adamcarolla) ||  || 28 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4536) Дрюпински (Drewpinsky) ||  || 22 февраля 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4537) Валгрирасп (Valgrirasp) ||  || 2 сентября 1987 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4538) Вишиананд (Vishyanand) || 1988 TP || 10 октября 1988 || Тоёта (город) || К. Судзуки
|-
| (4539) Миягино (Miyagino) ||  || 8 ноября 1988 || Сендай || М. Коисикава
|-
| (4540) Ориани (Oriani) ||  || 6 ноября 1988 || Сан-Витторе || -
|-
| (4541) Мидзуно (Mizuno) || 1989 AF || 1 января 1989 || Тоёта (город) || К. Судзуки, Т. Фурута
|-
| (4542) Моссотти (Mossotti) || 1989 BO || 30 января 1989 || Сан-Витторе || -
|-
| (4543) Феникс (Phoinix) ||  || 2 февраля 1989 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4544) Ксанф (Xanthus) || 1989 FB || 31 марта 1989 || Паломар || Генри Хольт, Н. Томас
|-
| (4545) Примолеви (Primolevi) ||  || 28 сентября 1989 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4546) Франк (Franck) ||  || 2 марта 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (4547) Массачусетс (Massachusetts) || 1990 KP || 16 мая 1990 || JCPM Sapporo || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (4548) Wielen || 2538 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4549) Burkhardt || 1276 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4550) Ройкларк (Royclarke) ||  || 24 апреля 1977 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (4551) Cochran || 1979 MC || 28 июня 1979 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4552) Набелек (Nabelek) || 1980 JC || 11 мая 1980 || Клеть || А. Мркос
|-
| (4553) Донкэмпбелл (Doncampbell) || 1982 RH || 15 сентября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4554) Фанынка (Fanynka) || 1986 UT || 28 октября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
| (4555) Josefapérez || 1987 QL || 24 августа 1987 || Паломар || S. Cantante-Brewster
|-
| (4556) Гумилёв (Gumilyov) ||  || 27 августа 1987 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (4557) Мика (Mika) || 1987 XD || 14 декабря 1987 || Китами || М. Янай, К. Ватанабэ
|-
| (4558) Джейнсик (Janesick) || 1988 N-F || 12 июля 1988 || Паломар || Ален Мори, J. Mueller
|-
| (4559) Штраус (Strauss) ||  || 11 января 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (4560) Ключевский (Klyuchevskij) ||  || 16 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4561) Лемешев (Lemeshev) ||  || 13 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4562) Poleungkuk ||  || 21 октября 1979 || Нанкин || -
|-
| (4563) Kahnia || 1980 OG || 17 июля 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4564) Клейтон (Clayton) ||  || 6 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4565) Гроссман (Grossman) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4566) Chaokuangpiu ||  || 27 ноября 1981 || Нанкин || -
|-
| (4567) Бечварж (Bečvář) ||  || 17 сентября 1982 || Клеть || M. Mahrová
|-
| (4568) Менкаура (Menkaure) ||  || 2 сентября 1983 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
| (4569) Baerbel ||  || 15 апреля 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4570) Runcorn || 1985 PR || 14 августа 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4571) Грюмьо (Grumiaux) ||  || 8 сентября 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4572) Браги (Brage) || 1986 RF || 8 сентября 1986 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (4573) Пьештяни (Piešťany) ||  || 5 октября 1986 || Пивниц || Милан Антал
|-
| (4574) Ёсинака (Yoshinaka) || 1986 YB || 20 декабря 1986 || Ojima || Ц. Ниидзима, Т. Урата
|-
| (4575) Броман (Broman) ||  || 26 июня 1987 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4576) Янотоёхико (Yanotoyohiko) || 1988 CC || 10 февраля 1988 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
| (4577) Chikako || 1988 WG || 30 ноября 1988 || Yatsugatake || Ё. Кусида, М. Иноуэ
|-
| (4578) Курасики (Kurashiki) ||  || 7 декабря 1988 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (4579) Пуччини (Puccini) ||  || 11 января 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (4580) Чилд (Child) || 1989 EF || 4 марта 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4581) Асклепий (Asclepius) || 1989 FC || 31 марта 1989 || Паломар || Генри Хольт, Н. Томас
|-
| (4582) Хэнк (Hank) || 1989 FW || 31 марта 1989 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4583) Lugo ||  || 1 сентября 1989 || Рожен || -
|-
| (4584) Акан (Akan) || 1990 FA || 16 марта 1990 || Кусиро || М. Мацуяма, К. Ватанабэ
|-
| (4585) Ainonai || 1990 KQ || 16 мая 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (4586) Гунвор (Gunvor) || 6047 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4587) Рис (Rees) || 3239 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4588) Вислиценус (Wislicenus) || 1931 EE || 13 марта 1931 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
| (4589) Макдауэлл (McDowell) || 1933 OB || 24 июля 1933 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (4590) Димащёголев (Dimashchegolev) ||  || 25 июля 1968 || Cerro El Roble || G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev
|-
| (4591) Брянцев (Bryantsev) || 1975 VZ || 1 ноября 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (4592) Алкиссия (Alkissia) ||  || 24 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4593) Reipurth ||  || 16 марта 1980 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (4594) Дашкова (Dashkova) ||  || 17 мая 1980 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4595) Принц (Prinz) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4596) 1981 QB || 1981 QB || 28 августа 1981 || Паломар || Чарльз Коваль
|-
| (4597) Consolmagno ||  || 30 октября 1983 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (4598) Корадини (Coradini) ||  || 15 августа 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|  ||  || 5 сентября 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 10 сентября 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|}